Cette page contient les pages d'homonymie de Agency et The Agency.

Agency est un mot anglais qui signifie agence

Agency peut désigner :
 , ville américaine dans l'Iowa ;
 , ville américaine dans le Missouri ;
 , faculté d'action d'un être, sa capacité à agir sur le monde, les choses, les êtres, à les transformer ou les influencer.

 peut désigner :
 The Agency, titre original d'Espions d'État, série télévisée américaine, diffusée du  au  sur  ;
 , série télévisée américaine, diffusée du  au  sur VH1 ;
 , série littéraire canadienne de Ying S. Lee, publiée depuis 2009 ;
 , projet de jeu vidéo développé par , annulé en 2010.